А́рса:
 Арса — сильная доля стопы в стихосложении.
 Арса — столица государства Арсания
 Арса — бурятский национальный напиток, приготовленный из кислого творога с примесью муки.
 Арса, Хуан (1923—2011) — испанский футболист.